Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Seneca () :
le comté de Seneca, situé dans l'État de New York ;
le comté de Seneca, situé dans l'État de l'Ohio.